Джваненг () — город на юге Ботсваны, на территории Южного округа.

История 
Джваненг возник как шахтёрский городок для рабочих, занятых на расположенном поблизости алмазном карьере. Изначально являлся «закрытым городом», поселение было возможно только с разрешение владельцев карьера.

Географическое положение 
Город находится в северной части округа, на расстоянии приблизительно 112 километров к западу от столицы страны Габороне. Абсолютная высота — 1187 метров над уровнем моря.

Население 
По данным официальной переписи 2011 года численность населения составляла 18 063 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
В окрестностях города расположен одноимённый аэропорт (ICAO: FBJW, IATA: JWA).

Примечания 

Города Ботсваны